Ле-Везіне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 17 км на захід від Парижа, 10 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6522 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 16539,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан-Луї Барро (1910- 1994) — французький театральний режисер, актор театру і кіно, мім, теоретик театру.

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Везіне, Офіційний сайт
 Ле-Везіне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Везіне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін